Absentia (film)
 Absentia (serial telewizyjny)

Zobacz też 
 In Absentia